Njarkajaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Njarkajaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (10,4 ha)
Njarkajaure (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (79 ha)
Njarkajaure (Tärna socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (24,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn